Мауро Пикотто (родился 25 декабря 1966 года в Кавуре, Пьемонт) - итальянский электронный музыкант. Ранее, член итальянской рейв-группы Cappella. Он стал хорошо известен как исполнитель техно-транс треков, такие, как "Komodo" (2000), "Pulsar" (2001, с новыми миксами в 2002) и самым известный - "Lizard" (1999, переделан в 2000). Он сотрудничал с другими музыкантами, такими, как Тиесто, Марио Пиу и Gigi D'agostino. Сейчас он продвигает свой ночной клуб, Meganite (названный в честь его трека начала 21 века), который ежегодно баллотируется на "Privilege Ibiza". Также продюсирует под лейблом Bakerloo.

Биография 
Родился в итальянском городе Кавур, недалеко от Турина. Использует имя Мауро в качестве псевдонима для его транс сайд-проекта. Пикотто хотелось начать зарабатывать на своих треках, но, чтобы быть успешным, сначала стал DJ-ем.

Дискография 
Номера означают позиции в чарте данных стран

Альбомы 
The Album (2000)
The Others (2002)
Live in Ibiza (2002)
Superclub (2006)
Now & Then (2007)
Meganite Ibiza (2008)
2010 (2010)
A Call In The Club (2017)

Синглы 
"My House" / "Bakerloo Symphony" (1996)
"Angel's Symphony" (1996)
"Lizard" (1998)
"Lizard (Gonna Get You)" (1999)
Великобритания #27, 3 недели 
"Lizard (Gonna Get You)" (remix) (1999)
Великобритания #33, 2 недели
"Iguana" (1999)
Великобритания #33, 3 недели
"Pulsar" (1999)
"Komodo (Save a Soul)" (2000)
Великобритания #13, 5 недель
Нидерланды #11
Австрия #4
Швейцария #4
Франция #60
Бельгия(Фландрия) #15
Ирландия #2
Италия #17,2 недели 
Германия #6, стал золотым 
"Bug" / "Eclectic" (2000)
"Come Together" (2000)
"Pegasus" (2000)
"Proximus" (2000)
"Like This Like That" (2001)
Великобритания #21, 4 недели
"Verdi" (2001)
Великобритания #74, 4 недели
"Pulsar" 2002 (2002)
Великобритания #35, 3 недели
"Back to Cali" (2002)
Великобритания #42, 2 недели
"Funky Time" (2005)
"Maybe, Maybe Not" (2007)
"Evribadi" (2007)
"Gonna get Ya Vs Church Of Nonsense" Picotto Vs Papini (2008)
"Contaminato" (2008)
"Acid Sex" (2008)
"Flashing" (2008)
"Shark" (2008)
"Komodo Save A Soul" (2008)
"Komonster"
"Living For The Time"

Награды 
German Dance Awards: Лучший международный DJ, Лучший продюсер, Лучший хит на радио
Danish Dance Awards: Лучший международный DJ
Ericsson Swiss Dance Awards: Лучший международный DJ
BBm Magazine Irish Dance Awards: Лучший международный DJ
Deejay Magazine Spanish Dance Awards: Лучший международный DJ
TMF Dutch Dance Awards: Лучший международный DJ
RTÉ 2fm Irish Dance Music Awards: Лучший международный DJ
DJ Awards 2005 Ibiza: Победитель
Выдвигался в Top 100 DJs на TheDJList.com (US) and DJ Mag (UK)

См. также 
 Gigi D'agostino
 Lento Violento

Примечания 

Джиджи Д’Агостино
Родившиеся в Кавуре